Ducado de Cândia — reino vassalo da República de Veneza em Creta, também chamado Reino de Cândia
 Reino de Cândia (Seri Lanca) — reino cingalês